Чемпіонат Угорщини з футболу 1951 — 49-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Будапешт Баштя.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1951
Угорщина
1951 в угорському спорті